Aede o Aoide – una delle tre muse originarie della mitologia greca
 Aede o Aoide – satellite naturale minore del pianeta Giove